Jan Mikołajewicz Radziwiłł – marszałek wielki litewski.
 Jan Radziwiłł (ur. 1492, zm. 1542) – podczaszy litewski.
 Jan Janowicz Radziwiłł (ur. 1516, zm. 1551) – krajczy wielki litewski.
 Jan Jerzy Radziwiłł (ur. 1588, zm. 1625) – marszałek Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego.
 Jan Mikołaj Radziwiłł (1681–1729) – wojewoda nowogródzki